Мишель Кюллен (; ) — «maître de conférences» университета в Ницце.

Жизнь 
После окончания изучения политики и германистики (1962-1965) в Париже, Мишель Кюллен был сначала «Assistant de français» в Терезианум в Вене, прежде чем он принимал работу как «Lecteur de français» в университете Вены (в 1967—1969). С 1971 по 1976 Мишел Куллин был «Assistant d’allemand», с 1976 по 1980 «Maître-assistant de civilisation autrichienne» и, наконец, «Maître de conférences de civilisation autrichienne» (в 1980—1982) в университете Орлеана.
Также он работал французским корреспондентом для Австрийского радио (ORF) и был директором «club franco-allemand».
C 1982 по 1986 год — директор французского института в Вене.
С 1998 по 1999 год действовал впервые как «Maître de conférences» в университете Ниццы.
С 1999 по 2003 он работал заместителем генерального секретаря «Франко-немецкого бюро по делам молодёжи» прежде чем он возвратился в Ниццу (2004).

Кюллен не только доцент, журналист или исследователь, он также работал ещё со студенческих времён в политической сфере.

Награждён австрийским Почётным знаком «За науку и искусство» 1-го класса.

Являлся заместителем Всемирного союза человека и членом международного совета в Австрийской службе за границей.

Примечания 

Дипломаты Франции